Trezzano steht für:
 Trezzano Rosa, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei
 Trezzano sul Naviglio, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei